Проводы — деревня в Домодедовском городском округе Московской области, относится к Краснопутьскому сельскому округу.

География 
Деревня расположена на внутренней стороне малого Московского кольца, город Домодедово в 8 км (по шоссе) к северу, у восточной окраины деревни протекает река Гнилуша. Ближайший населённый пункт — деревня Образцово на другой стороне шоссе.

История 
По неподтверждённым данным, ранее называлась Филатово, но на карте 1939 года село ещё не значится, как нет и на немецкой карте 1942 года.

Население

Инфраструктура 
В деревне три улицы: Дачная, Дорожная и Центральная.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Домодедово